Saint-Servais steht für:
 Saint-Servais (Namur), Vorstadt von Namur, Belgien

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Servais (Côtes-d’Armor), Département Côtes-d'Armor
 Saint-Servais (Finistère), Département Finistère

Siehe auch:
 Servatiuskirche